Editorial Salvat lanzó para enero de 2022 un nuevo coleccionable de 60 números, reuniendo tomos dedicados al universo Ultimate de Marvel. Esta serie es otra de las colecciones que siguieron tras la publicaciones como La colección definitiva de novelas gráficas de Marvel (2014-2020) y La colección definitiva de Spiderman (2017-2019).

El primer número, Ultimate Spider-Man: Poder y Responsabilidad, fue puesto a la venta en España en enero de 2022 al precio promocional de 3,99 €. El segundo tomo tuvo un valor de 9,99 €. A partir del tercer tomo estos pasaron a tener el precio definitivo de 14,99 €.

Listado de libros 
El siguiente es el listado de libros a publicarse. La fecha corresponde a la de su salida en España.

Especiales para suscriptores 
Solo en España tenés la posibilidad de suscribirte pagando un extra, lo cual recibirán regalos y 4 tomos extras.

Referencias

Enlaces externos 
 

Historieta de Estados Unidos
Héroes de Marvel Comics